Ferdinando Vicentini Orgnani (né en 1963), réalisateur et scénariste italien ;
 Flaviano Vicentini (1942-2002), coureur cycliste italien ;
 Roberto Vicentini (1878-1953), patriarche latin d'Antioche.